Csehország
 Čermná, település a Domažlicei járásban
 Čermná, település a Trutnovi járásban
 Čermná nad Orlicí, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Malá Čermná
 Velká Čermná
 Čermná u Kyšperka, korábbi település az Ústí nad Orlicí-i járásban. Napjainkban két önálló település:
 Dolní Čermná
 Horní Čermná
 Čermná ve Slezsku, település az Opavai járásban
 Česká Čermná, település a Náchodi járásban
 Čermná, Hrádek településrésze a Klatovyi járásban
 Čermná, Libouchec településrésze az Ústí nad Labem-i járásban
 Malá Čermná, Hronov településrésze a Náchodi járásban